Seznam irskih igralcev ragbija.

D 
 Gordon D'Arcy
 Mick Doyle

H 
George Alfred Duncan Harvey

M 
 Willie John McBride 
 Geordan Murphy 
 Brian O'Driscoll
 Ronan O'Gara
 Malcolm O'Kelly
 Tony O'Reilly

W 
 Keith Wood

Igralci ragbija